Lampedusa steht für:
 Lampedusa, italienische Insel im Mittelmeer
 Lampedusa als Ortsteil der Gemeinde Lampedusa e Linosa
 Lampedusa (Film), italienischer Spielfilm (2002) um die Legende von Lampedusa
 Lampedusa im Winter, österreichischer Dokumentarfilm von Jakob Brossmann aus dem Jahr 2015
 Tomasi di Lampedusa, sizilianisches Adelsgeschlecht
 Giuseppe Tomasi di Lampedusa, italienischer Autor
 (14846) Lampedusa, ein nach dem Autor benannter Asteroid
 Lampedusa, ein Schiffsname der Princess of Tasmania

Siehe auch: